Чан Джън (, българска система: Чанджън силие юндзай хуодзиен, в превод Голям поход или Дълъг поход) е общо наименование на всички китайски ракети, използвани за изстрелване на товари в космоса.

Наречени са на Великия поход на комунистите, след който е положено началото на Китайската народна република.

От първия полет на Чан Джън 1 през 1970 година до края на 2011 година са били осъществени 154 полета на ракети Чан Джън като 4 от тях са завършили неуспешно (една фатално), а 5 частично неуспешно.

Характеристики

Вижте също 
 Полети на Чан Джън
 Шънджоу

Ракети носители
Космонавтика в Китай
Китайски ракети